Petites victoires, album studio du  rappeur québécois Koriass, sorti en 2011 ;
 Les Petites Victoires, album de bande dessinée de Yvon Roy, publié en 2017 ;
 Les Petites Victoires, film à long métrage de Mélanie Auffret sorti en 2023 ;
 La Déesse des petites victoires, roman de Yannick Grannec, paru en 2012.